Чемпіонат Білорусі з хокею 1994—1995 — 3-й розіграш чемпіонату Білорусі. У чемпіонаті брали участь дев'ять клубів.

Перший етап

Плей-оф

Півфінали 
 Полімір — Белсталь Жлобин 0:2 (0:5, 2:6)
 Тріумф Мінськ — Торпедо Мінськ 1:2 (1:3, 7:2, 3:4)

Матчі за 3-є місце 
 Тріумф Мінськ — Полімір 2:0 (6:3, 4:2)

Фінал 
 Белсталь Жлобин — Торпедо Мінськ 2:1 (3:8, 6:3, 6:4)

Фінальний раунд

Джерела 
 Сезон 1994/95 на eliteprospects 
 Архів 
 Архів 

1994—1995
Білорусь
Білорусь